Cabaret Voltaire — британский музыкальный коллектив, созданный в городе Шеффилд в 1973 году, в составе которого участвовали Ричард Кирк,  и ; одна из наиболее плодовитых и новаторских команд эры постпанка, основоположники жанра индастриал и его ответвлений: индастриал-дэнса и индастриал-техно.

История 
Ранние выступления Cabaret Voltaire представляли собой перформансы, созданные под влиянием дадаизма. Позже Cabaret Voltaire развилась в одну из самых плодовитых и значимых групп электронной сцены Англии, смешивая поп-музыку с танцевальной, техно, даб-хаусом и экспериментальной электроникой.

Состав 
 Стивен Мэллиндер (Stephen Mallinder) — вокал, бас
 Ричард Х. Кирк (Richard H. Kirk) — гитары, клавиши, магнитофонные плёнки
 Крис Уотсон (Chris Watson) — клавиши, магнитофонные плёнки (в группе до 1981 г.)

Дискография

Студийные альбомы 

 Mix-Up (23 октября, 1979) 
 The Voice of America (Июль,1980)
 Red Mecca (Сентябрь, 1981) 
 2x45 (Май, 1982)
 The Crackdown (Август, 1983) 
 Johnny Yesno (OST, Ноябрь, 1983)
 Micro-Phonies (November 1984) 
 The Covenant, The Sword and the Arm of the Lord (October 1985) 
 C O D E (October 1987)
 Groovy, Laidback and Nasty (June 1990)
 Body and Soul (Март, 1991)
 Plasticity (Октябрь, 1992)
 International Language (8 октября, 1993)
 The Conversation (Июль 1994)
 Shadow of Fear (20 ноября, 2020)
 Shadow of Funk (26 февраля, 2021)

Примечания

Литература

Ссылки 

Группы постпанка из Великобритании
Индастриал-группы Великобритании
Музыкальные коллективы 1970-х годов
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы Англии
Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Ремиксеры
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1973 году
Исполнители Virgin Records
Исполнители Factory Records
Группы новой волны из Великобритании
Музыка Шеффилда
Исполнители Industrial Records